Duitsland:
Landkreis Wittenberg, een district in de deelstaat Saksen-Anhalt
Lutherstadt Wittenberg, een stad in de deelstaat Saksen-Anhalt
Hertogdom Saksen-Wittenberg, een voormalig hertogdom in het Heilige Roomse Rijk

Nederland:
Wittenberg (Amsterdam), een bijzonder verpleegtehuis in Amsterdam
De Wittenberg, een legerplaats in Stroe (Gelderland)
Busstation Wittenberg, een busstation bij Stroe (Gelderland).
De Wittenberg, een Bijbelschool met leefgemeenschap in Zeist

Verenigde Staten:
Wittenberg (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin

Personen
Teunis Wittenberg, Nederlands bouwmeester (1741-1816)
Weduwe Wittenberg, het slachtoffer in de Deventer moordzaak

Zie ook
Wittenberge, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Wittenbergen, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Wittenbergplatz, een plein in de Duitse hoofdstad Berlijn